Серге́й Алекса́ндрович Васи́льев:
 Васильев, Сергей Александрович (1911—1975) — русский поэт и журналист, военный корреспондент.
 Васильев, Сергей Александрович (род. 1957) — российский экономист и политический деятель.
 Васильев, Сергей Александрович (род. 1974) — российский композитор и автор-песенник.